Orø (eiland), een eiland in het midden van de Deense Isefjord
 Orø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in Holbæk